Loubaresse - település Franciaország Ardèche megyéjében
Loubaresse - település Franciaország Cantal megyéjében